Bilādī, Bilādī, Bilādī («Patria mia, patria mia, patria mia»; titolo in arabo: بلادي لك حبي وفؤادي; traslitterato: Bilādī, laki ḥubbī wa fuʾādī, «Patria mia, per te il mio amore e il mio cuore»; è più noto con il titolo derivato dal primo verso) è l'inno nazionale della Repubblica Araba d'Egitto, composto da Sayed Darwish e scritto da Muhammad Yunis al-Qadi. Venne adottato nel 1979.

Storia 
I testi vennero scritti da Mohamed Younis al-Qady mentre Sayed Darwish compose la musica e mantenne stretti legami con i primi leader del movimento nazionale per l'indipendenza egiziana come Mustafa Kamil. In effetti, il ritornello dell'inno nazionale egiziano è tratto da uno dei discorsi più famosi di Kamel.

Il primo inno nazionale egiziano risale al 1869, quando fu composto un inno reale in onore del Re e non è chiaro per quanto tempo sia stato utilizzato questo inno. Sebbene la monarchia sia stata deposta nel 1952, l'inno venne usato come parte dell'inno della Repubblica Araba Unita con la Siria nel 1958.

Testo

Note

Altri progetti 

Storia dell'Egitto
Inni nazionali africani